Truman steht für:

 Truman (Minnesota), Ort im Martin County
 Truman (Wisconsin), Ort im Lafayette County
 Truman-Nunatak, Antarktika

Filme:
 Truman, spanisch-argentinisches Filmdrama, siehe Freunde fürs Leben (2015)
 Truman – Der Mann, der Geschichte schrieb, US-amerikanischer Fernsehfilm (1995)

Truman ist der Familienname folgender Personen:
 Bess Truman (1885–1982), US-amerikanische First Lady
 Carlotta Truman (* 1999), deutsche Sängerin
 Christine Truman (* 1941), britische Tennisspielerin
 David B. Truman (1913–2003), US-amerikanischer Politikwissenschaftler

 Joseph Truman (* 1997), britischer Bahnradsportler
 Louis W. Truman (1908–2004), US-amerikanischer Offizier, Generalleutnant der US Army
 Margaret Truman Daniel (1924–2008), US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Michael Truman (1916–1972), britischer Filmregisseur, Filmproduzent und Filmeditor
 Nell Truman (1945–2012), britische Tennisspielerin
 Ralph Truman (1900–1977), britischer Schauspieler
 Timothy Truman (* 1956), US-amerikanischer Comicautor

Siehe auch:
 Die Truman Show
 Trueman
 Trumann